Jacques Neirynck (1931-), électricien, professeur honoraire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), écrivain et personnalité politique (d'origine belge, naturalisé suisse)
 Kevin Neirynck (1982-), coureur cycliste belge
 Stijn Neirynck (1985-), coureur cycliste belge